«Безу́мный Макс 2: Во́ин доро́ги» () — австралийский постапокалиптический боевик 1981 года режиссёра Джорджа Миллера. Продолжение фильма «Безумный Макс» (1979).

Сюжет 
Фильм начинается с повествования о цепи событий, случившихся через несколько лет после первой части фильма, когда в тоталитарном и коррумпированном обществе одно за другим назревают восстания, и в условиях военной обстановки власти вынуждены создать специальные полицейские силы для усмирения преступных банд, разгуливающих по Австралии. Не осталось организованного правительства, в стране царит хаос, а Макс Рокатански, бывший офицер полиции, стал кочевником.

Он встречает главного героя второго плана — инфантильного изобретателя, создавшего оригинальный автожир. Изобретатель, которого Рокатански бессовестно эксплуатирует, показывает Максу небольшую общину у одинокой нефтяной вышки, осаждаемую бандой кровожадных бандитов, стремящихся завладеть бесценным бензином. Поначалу Макс ищет выгоду только для себя, желая получить бензин и не собираясь брать на себя проблемы общины — он помогает найти тягач для транспортировки бензина и получает назад свою машину с топливом. Но потом теряет свой автомобиль и собаку в попытке покинуть город, и его, израненного, спасает капитан автожира, после чего он принимает решение помочь людям, вызываясь повести тягач с топливом.

Кульминацией фильма является яростная погоня бандитов за тягачом, во время которой Максу самоотверженно помогают жители общины и изобретатель, постепенно становящийся героем в глазах людей. В конце героического боя Макс, врезавшись в автомашину лорда Гумунгуса, теряет управление над тягачом и терпит аварию. Он обнаруживает, что цистерна танкера наполнена не бензином, а песком. Израненный, смертельно уставший, он остаётся ни с чем; а преследователи, поняв, что бензина нет, теряют интерес к цистерне и уезжают.

Изобретатель, доехав до места крушения на автожире по земле, забирает Макса и дикого мальчика к месту встречи с остальными беглецами. Жители поселения, воспользовавшись переполохом, живыми и невредимыми спасаются бегством вместе с бесценным бензином, который был разлит в бочки, чтобы впоследствии основать новое поселение.

Сквозь весь сюжет проходит фигура одичавшего маленького мальчика, который неоднократно помогает Максу и впоследствии оказывается рассказчиком всей истории.

В ролях 
 Мэл Гибсон — Макс Рокатански
 Брюс Спенс — капитан автожира
 Майкл Престон — Паппагалло
 Макс Фиппс — Жаба
 Вернон Уэллс — Вез
 Кьелл Нильсон — лорд Гумунгус
 Эмиль Минти — дикий ребёнок
 Вирджиния Хей — женщина-воин
 Уильям Заппа — Зетта
 Арки Уайтли — девушка капитана
 Стив Спирс — механик
 Мойра Клоук — Большая Ребекка
 Дэвид Даунер — Натан
 Харольд Бэйджент — Рассказчик

Восприятие 
Фильм получил в основном положительные отзывы критиков и неоднократно был отмечен как один из лучших фильмов 1981 года.

Награды 
 1982 — премии Австралийского Киноинститута за лучшие костюмы, лучший звук, сценарий, режиссуру и работу художника-постановщика
 1982 — Гран-при Международного кинофестиваля фантастического кино в Авориазе
 «Сатурн» 1983 год
 Победитель (1)
 «Лучший фильм на иностранном языке»
 Номинации (5)
 «Лучший режиссёр» (Джордж Миллер)
 «Лучший актёр» (Мэл Гибсон)
 «Лучший актёр второго плана» (Брюс Спенс)
 «Лучший сценарий»
 «Лучшие костюмы»

См. также 
 Дизельпанк
 Байкеры в кинематографе

Примечания

Ссылки 
 Mad Max Movies FAQ
 Машины из фильмов «Безумный Макс»
 
 

Фильмы Австралии 1981 года
Фильмы-боевики Австралии
Фантастические фильмы Австралии
Фантастические боевики
Фильмы на английском языке
Фильмы о Безумном Максе
Фильмы о байкерах